Тонне-Бутонн (фр. Tonnay-Boutonne) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта.
 Тонне-Шарант (фр. Tonnay-Charente) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта.
 Вольфганг Тонне (нім. Wolfgang Tonne; 28 лютого 1918, Шляйц, Німецька імперія — 20 квітня 1943, Туніс) — німецький льотчик-ас винищувальної авіації, майор.
 Гюнтер Тонне (Günther Tonne; 21 травня 1916, Франкфурт-на-Майні — 15 липня 1943, Реджіо, Італія) — німецький льотчик-ас штурмової авіації, майор люфтваффе.
 Естас Тонне (справжнє ім'я: Станіслав Тонне; англ. Estas Tonne; * 24 квітня 1975, Запоріжжя, Українська РСР) — американський гітарист українського походження.